Özkara ist ein türkischer Familienname, gebildet aus den türkischen Elementen öz und kara.

Namensträger 
 Cihan Özkara (* 1991), deutsch-türkisch-aserbaidschanischer Fußballspieler
 Göksal Özkara (* 19**), türkischer Fußballtorwart 
 Hüsnü Özkara (* 1955), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Orhan Özkara (* 1979), türkischer Fußballspieler
 Ralf Özkara (* 1970), deutscher Politiker (parteilos, ehemals AfD)
 Sami Özkara (* 1940), in Deutschland lebender Schriftsteller türkischer Herkunft

Familienname
Türkischer Personenname